«Леж-Кап-Ферре» — французский футбольный клуб представляющий одноимённую коммуну региона Аквитания. Никогда не выступал в профессиональных дивизионах Франции. Клуб был основан в 2005 году, домашние матчи проводит на арене «Стад Луи Губе», вмещающей 2 055 зрителей.  Играющим спортивным директором является бывший игрок «Бордо» Николя Санун. Вместе с ним в команде играет экс-футболист «Лилля» и «Бордо», чемпион Франции 2009 года Матье Шальме.

Известные игроки 
  Николя Санун
  Матье Шальме

Достижения 
Лига Аквитании: чемпион
2012/13
Кубок Аквитании:
2012/13

Ссылки 
Официальный сайт

Футбольные клубы Франции